Bulgarije
Bogdantsi (Silistra), dorp in de Bulgaarse oblast Silistra 
Bogdantsi (Razgrad), dorp in de Bulgaarse oblast Razgrad 

Noord-Macedonië
Bogdantsi (Noord-Macedonië), kleine stad in Noord-Macedonië